Беллфлауэр (; ) — название двух населенных пунктов США:
 Беллфлауэр (Калифорния) — город штата Калифорния
 Беллфлауэр (Иллинойс) — деревня штата Иллинойс